Kader om iets te omvatten

De zaak die omvat wordt, is gewoonlijk complexer, belangrijker of gedetailleerder dan het kader. Het kader kan dienen als inperking, afscherming of bescherming, of ook ter verduidelijking of verfraaiing. Bij foto's en films worden vooral de werkwoordsvormen van kader gebruikt: kadreren en, daarvan afgeleid, kadrering. 

 Lijst (schilderkunst) - omvat een schilderij of andere vlakke voorstelling
 Uitsnede - omvat een deel van een beeld
 Conceptueel kader - het geheel van samenhangende begrippen waaruit het denken bestaat
 Kaderwet - een wet die de algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures regelt
 Kaderspel - een spelsoort van het carambolebiljart
 Kader (organisatie) - leidinggevenden in een organisatie
 Frame (fiets) - het dragende gedeelte (chassis) van een fiets, bromfiets of motorfiets
 Kaderberoepsgerichte leerweg - een opleidingsrichting binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Personen

Kader of Kadèr is een Arabische naam
 Kader Abdolah - Een in Iran geboren Nederlandse schrijver
 Kadèr Gürbüz (1969) - een Vlaamse actrice en presentatrice

Zie ook

 Lijst (doorverwijspagina)
 Frame (doorverwijspagina)